Соревнования по толканию ядра у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года прошли 28 и 29 августа.

Призёры

Финал 

AR — рекорд континента своей страны, WL — лучший результат сезона в мире, PB — личный рекорд, SB — лучший результат в сезоне.

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2011
Толкание ядра на чемпионатах мира по лёгкой атлетике